Hsieh Su-wei e Barbora Strýcová erano le detentrici del titolo. Strýcová non ha preso parte a questa edizione, mentre Hsieh ha partecipato in coppia con Elise Mertens; la coppia è stata eliminata al secondo turno da Sharon Fichman e Giuliana Olmos.

In finale Sharon Fichman e Giuliana Olmos hanno sconfitto Kristina Mladenovic e Markéta Vondroušová con il punteggio di 4-6, 7-5, [10-5].

Teste di serie 

  Hsieh Su-wei /  Elise Mertens (secondo turno)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (quarti di finale)
  Nicole Melichar /  Demi Schuurs (secondo turno)
  Shūko Aoyama /  Ena Shibahara (semifinale) 

  Alexa Guarachi /  Desirae Krawczyk (primo turno) 
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (quarti di finale) 
  Xu Yifan /  Zhang Shuai (primo turno) 
  Gabriela Dabrowski /  Asia Muhammad (secondo turno)

Wildcard 

  Irina-Camelia Begu /  Sara Errani (semifinale)
  Nuria Brancaccio /  Lucia Bronzetti (primo turno)

  Giulia Gatto-Monticone /  Bianca Turati (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2021